Поезд смерти:
 Поезда смерти, или , — поезда, использовавшиеся в нацистской Германии для перевозки евреев и других жертв Холокоста.
 «Поезд смерти» — американский телевизионный боевик 1993 года.